Mugrauer ist der Name von:

 Johanna Mugrauer (1869–1940), österreichische Opernsängerin
 Manfred Mugrauer (* 1977), österreichischer Politikwissenschaftler